Caccialanza ist der Familienname folgender Personen:

 Gisella Caccialanza (1914–1998), US-amerikanische Balletttänzerin
 Victor Caccialanza (1902–1975), US-amerikanischer Filmtechniker